Рассел Крэйг Мэйл (; род. 5 октября 1948 в Санта-Монике, штат Калифорния) — американский певец. Вместе со своим старшим братом Роном является основателем группы «Sparks». Он также является одним из основателей Lil' Beethoven Records.

Рассел Мэйл является бессменным вокалистом Sparks. Характерной чертой его вокала является широкий диапазон и способность переходить на высокий фальцет (к примеру, в песне «Equator» с альбома «Kimono My House»).

Фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт Sparks
 Sparks — Биография братьев Мэйл

Родившиеся 5 октября
Родившиеся в 1948 году
Певцы и певицы США
Лауреаты премии «Сезар»‎
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе